Chris Ward – ex politico canadese
Chris Ward – scacchista britannico
Chris Ward – calciatore britannico
Chris Ward – regista pornografico statunitense
Chris Ward – commediografo anglo-canadese
Chris Ward – surfista professionista statunitense
Chris Ward – giocatore di baseball statunitense
Chris Ward – giocatore di football americano statunitense